Peter Horachek (né le  à Stoney Creek, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|1977-1978 || Generals d'Oshawa || AHO ||66 ||22 ||26 ||48 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Generals d'Oshawa || OHA ||67 ||15 ||35 ||50 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Generals d'Oshawa || OHA ||68 ||35 ||67 ||102 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Americans de Rochester || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||3 ||4 ||0 
|-
|1980-1981 || Americans de Rochester || LAH ||63 ||20 ||26 ||46 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1981-1982 || Americans de Rochester || LAH ||52 ||8 ||14 ||22 ||37 ||6 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|1982-1983 || Americans de Rochester || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 || Generals de Flint || LIH ||51 ||27 ||28 ||55 ||23 ||5 ||4 ||1 ||5 ||2
|-
|1983-1984 || Generals de Flint || LIH ||82 ||34 ||52 ||86 ||34 ||8 ||2 ||3 ||5 ||12 
|-
|1984-1985 || Generals de Flint || LIH ||77 ||38 ||30 ||68 ||30 ||7 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|1985-1986 || Generals de Saginaw || LIH ||79 ||21 ||32 ||53 ||16 ||11 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-
|1986-1987 || Generals de Saginaw || LIH ||77 ||30 ||34 ||64 ||26 ||10 ||2 ||3 ||5 ||0 
|-
|1988-1989 || Spirits de Flint || LIH ||63 ||10 ||22 ||32 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

Notes et références 

Naissance en janvier 1960
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Spirits de Flint
Joueur des Generals de Saginaw
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur des Panthers de la Floride
Entraîneur des Maple Leafs de Toronto
Gagnant du trophée du commissaire (LIH)